Rotstein steht für:

 Mauerziegel, Backstein, gelegentlich verwendet wegen seines Aussehens („Rotsteingebäude“)

Geografie:
 Rotstein, 454,8 m, Bergmassiv und Naturschutzgebiet im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Rotstein (Villgratner Berge), 2702 m, Berg in Osttirol
 Rotstein (Appenzeller Alpen), 2225 m, Berg im Kanton St. Gallen
 Rotstein (oberösterreichische Voralpen), 837 m, Erhebung bei Großraming im Ennstal, Oberösterreich
 Großer Rotstein 3147 m, Berg zwischen Ost- und Südtirol
 Rotsteinpass, 2119 m, Alpenpass in der Schweiz
 Felsenburg Rotštejn, Ruine in Tschechien, deutsch Rot[h][en]stein

Rotstein ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadi Rotstein (* 1961), ukrainischer Schachgroßmeister
 Fjodor Aronowitsch Rotstein (1871–1953), russischer Journalist, Schriftsteller und Kommunist
 Jefim Rotstein (1933–2021), deutscher Schachspieler
 Siegmund Rotstein (1925–2020), deutscher Ehrenbürger von Chemnitz, langjähriger Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde

Siehe auch:
 Rothstein (Begriffsklärung)
 Rodshtein (Begriffsklärung)
 Rotestein (Erhebung im Harz)
 Roter Stein (Begriffsklärung)